Il Tengen 2020 è stata la quarantaseiesima edizione del torneo goistico giapponese Tengen, disputata tra l'11 settembre 2019 e il 12 dicembre 2020. Nella finale, lo sfidante Ichiriki Ryo Gosei, qualificatosi attraverso il torneo preliminare, ha sconfitto il detentore del titolo Iyama Yuta Tengen.

Fase preliminare 

La fase preliminare serve a determinare chi accede al torneo per la selezione dello sfidante. Consiste in una serie di tornei preliminari iniziali, i cui vincitori si qualificano al torneo per la determinazione dello sfidante, a cui hanno avuto accesso di diritto Sada Atsushi 7d, Yu Zhengqi 8d, Kyo Kagen 8d e Cho U 9d.

Torneo per la determinazione dello sfidante

Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle cinque partite, e si è disputata tra il campione in carica Iyama Yuta Tengen e il vincitore del torneo per lo sfidante, Ichiriki Ryo Gosei.

Collegamenti esterni 
 
Tengen